Chordodes carioca är en tagelmaskart som beskrevs av Carvalho och Renato Neves Feio 1950. Chordodes carioca ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
carioca